Comitatul Hutchinson sau Hutchinson County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Hutchinson County, South Dakota 
 Hutchinson County, Texas